Adoration steht für:

 Anbetung

Adoration steht im Musik-Bereich für:

 Adoration (Band), britische Popmusik-Band, gegründet 2003, aufgelöst 2012
 Adoration ist der Titel eines Liedes der Band Cranes von 1991
 Adoration ist der Titel eines Liedes & EP der Band Mortal Love von 2005
 Adoration: The Worship Album ist der Name eines Albums der Band Newsboys von 2003

Adoration ist der Titel folgender Filme:
 Adoration (1928), amerikanischer Spielfilm – Regie: Frank Lloyd
 Originaltitel des kanadischen Spielfilms Simons Geheimnis (2008) – Regie: Atom Egoyan
 Alternativ-Titel des australisch-französischen Spielfilms Tage am Strand (2013) – Regie: Anne Fontaine
 Adoration (2019), belgisch-französischer Spielfilm – Regie: Fabrice Du Welz